Consell de Justícia de Catalunya, òrgan de govern del poder judicial previst per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006
 Consell Jurídic Consultiu, òrgan consultiu en temes jurídics de la Generalitat Valenciana
 Colectivos de Jóvenes Comunistas, organització juvenil del Partit Comunista dels Pobles d'Espanya
 Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista, organització juvenil històrica del Partit dels Comunistes de Catalunya
 Corpus Juris Civilis, compilació de dret romà feta per Justinià I
 Camilo José Cela, escriptor espanyol
 Canadian Journal of Communication, revista científica especialitzada en temes de comunicació